Хмельниччина — народне повстання на чолі з Хмельницьким.
 Хмельниччина — те саме, що Хмельницька область

Примітки